Тряпи́чник — многозначный термин.

 Тряпичник — морская рыба из семейства игловых.
 Тряпичник — скупщик тряпья, устаревшая профессия.